Donnerberg ist der Name von geographischen Objekten:
 Donnerberg (Stadtteil), Stadtteil von Stolberg (Rheinland) in der Städteregion Aachen, Nordrhein-Westfalen
 Donnerberg (Berg) (), Anhöhe in Stolberg (Rheinland), in der Städteregion Aachen, Nordrhein-Westfalen
 Donnerberg (Gladenbacher Bergland) (), Berg im Gladenbacher Bergland, bei Friebertshausen, Landkreis Marburg-Biedenkopf, Hessen
 Berg im Roman Die Gräfin von Charny von Alexandre Dumas

Donnerberg ist auch Namensbestandteil von:
 Donnerberg-Kaserne, in Eschweiler in der Städteregion Aachen, Nordrhein-Westfalen

Siehe auch:
 Donnersberg (Begriffsklärung)